MPH (autoshow), een Britse autoshow
 MPH (motorfiets) (Motorcycles Peter Hay), een Brits historisch motorfietsmerk
 ICAO-code van luchtvaartmaatschappij Martinair.
 Godofredo P. Ramos Airport (IATA-luchthavencode: MPH)
 Master of Public Health, een postinitiële mastergraad in de gezondheidswetenschappen
 Miles per hour, is een eenheid voor snelheid die gebruikt wordt in de Engelstalige landen